Дженни Хилудаки (; род. 21 февраля 1968 года; Сития, Крит) — греческий диджей и писательница, которая регулярно привлекала внимание греческих СМИ. Её роман с окружным прокурором вызвал национальный скандал.

Биография 
Хилудаки родилась в Ситии на греческом острове Крит и была названа Яннисом в честь её умершего отца, который утонул в море при попытке спасти женщину. В раннем возрасте она поняла, что является трансгендерной женщиной и смогла получить женские гормоны в возрасте тринадцати лет. Имя «Дженни» было выбрано в честь её сестры Евгении, которая содержала их семью, когда они переехали в Афины. Хилудаки перенесла операцию по коррекции пола в больнице Чаринг-Кросс в Соединённом Королевстве, когда ей было двадцать лет.

Хилудаки владела резиденциями в Афинах, на Родосе и на Крите. Сегодня она живёт на Ситии со своими собаками, кошками и птицей по кличке Китсос. Она коллекционирует антиквариат и часы Swatch.

Скандал 
Роман Хилудаки в 1997 году с окружным прокурором Гиоргосом Сакелларопулосом, который встретил её во время инспекции борделей на Родосе, вылился в национальный скандал, который был спланирован Хилудаки, как только Сакелларопулос обнаружил, что она трансгендерная женщина, и вернулся к своей семье. Этот роман — единственный из отношений Хилудаки, за которым внимательно следят СМИ.

Карьера 
После операции по коррекции пола Хилудаки стала топ-моделью в Греции, работая со многими греческими моделями и делая фотосессии для нескольких греческих журналов. Она также снималась на подиуме в Италии и была сфотографирована рядом с итальянской актрисой Софи Лорен. В 2000 году Хилудаки была признана «Гречанкой года».

Книги 
В 2002 году она выпустила свою первую автобиографию E Zoe mou: E Aggeli den Ehoun Fylo (Моя жизнь: Ангелы не имеют пола) ISBN 960-8086-46-9, которая также была выпущена в виде комикса под названием JennyX в том же году.

В 2003 году она выпустила свою вторую автобиографию, I Mavri Vivlos (Чёрная Библия) ISBN 978-960-8086-56-2.

Телевидение 
Хилудаки появился в нескольких греческих телешоу. Возможно, одно из самых запоминающихся её появлений на телевидении — это появление в телешоу Татьяны Стефаниду «Ялинос Тихос» в 2002 году, в котором её пригласили рассказать о её недавно выпущенной книге.

В 2006 году Хилудаки появилась в другом телешоу, которое вёл Стефаниду, под названием «Апокалипси Тора». В шоу она пожаловалась, что жители Ситии обвиняют её в работе проституткой и организации сексуальных оргий. Они бойкотировали принадлежащее ей кафе-ресторан в Ситии, пытаясь выгнать её из бизнеса. Она отрицала, что делала такие вещи, и утверждала, что слухи были начаты из предубеждений; завсегдатаи её кафе-ресторана жаловались даже на такие мелочи, как эмбиент. Хилудаки также утверждала, что много слухов было запущено студенткой-лесбиянкой, которой она нравилась и которая решила отомстить, обнаружив, что это чувство не было взаимным.

Примечания 

Трансгендерные и транссексуальные женщины
Фотомодели Греции